Palmerston ist der Name folgender Orte:
 Palmerston (Northern Territory), Australien
 Palmerston (Canberra), Australien
 Palmerston (Ontario), Kanada
 Palmerston North auf der Nordinsel Neuseelands
 Palmerston (Neuseeland) auf der Südinsel Neuseelands
 Palmerston (Cookinseln), Atoll der Cookinseln.

Palmerston ist der Name folgender Träger des Titels Viscount Palmerston:
 Henry Temple, 1. Viscount Palmerston (ca. 1673–1757)
 Henry Temple, 2. Viscount Palmerston (1739–1802)
 Henry Temple, 3. Viscount Palmerston (1784–1865), britischer Premierminister

Siehe auch:
 Palmer
 Palmers